The Jeevas ()— британская психоделическая рок-группа, просуществовавшая с 2002 по 2005 год. Вокалистом и лидером группы был Криспиан Миллс. Энди Никсон играл на ударных, а Дэн Маккинна на бас-гитаре. До и после The Jeevas Криспиан Миллс был лидером группы Kula Shaker, а Никсон и Маккинна были участниками ансамбля Straw. The Jeevas распались в конце 2005 года после возвращения Миллса в Kula Shaker. Никсон и Маккинна основали новую группу под названием The Magic Bullet Band.

Дискография

Альбомы

2002: 1,2,3,4

Список композиций (британская версия) 
 «Virginia» (C.Mills) — 3:31
 «Ghost (Cowboys In The Movies)» (C. Mills/S. Roberts/J. Winter-Hart) — 3:00
 «You Got My Number» (J. O’Neill) — 3:02
 «What Is It For?» (C. Mills) — 4:00
 «Once Upon a Time in America» (C. Mills) — 3:24
 «Don’t Say The Good Times Are Over» (C. Mills) — 3:08
 «Scary Parents» (C. Mills) — 3:24
 «Teenage Breakdown» (C. Mills) — 4:01
 «Silver Apples» (C. Mills/M. Pritchard) — 3:04
 «Edge Of The World» (C. Mills) — 4:53

Список композиций (японския версия) 
 «Virginia» (C.Mills) — 3:30
 «Ghost (Cowboys In The Movies)» (C. Mills/S. Roberts/J. Winter-Hart) — 2:58
 «You Got My Number» (J. O’Neill) — 3:00
 «What Is It For?» (C. Mills) — 3:59
 «Once Upon a Time in America» (C. Mills) — 3:23
 «Don’t Say The Good Times Are Over» (C. Mills) — 3:08
 «Scary Parents» (C. Mills) — 3:23
 «Teenage Breakdown» (C. Mills) — 4:01
 «Silver Apples» (C. Mills/M. Pritchard) — 2:53
 «She Speaks» (C. Mills) — 4:16 Bonus Track
 «Edge Of The World» (C. Mills) — 4:50
 «America» (C. Mills) — 2:37 Demo Bonus Track

2003: Cowboys and Indians

Список композиций 
All songs by Crispian Mills, unless otherwise noted.
 «Black & Blue» — 2:43
 «Have You Ever Seen the Rain?» (John Fogerty) — 3:23
 «Healing Hands» — 3:40
 «The Way You Carry On» — 3:39
 «I Can’t Help Myself» — 3:17
 «Back Home» — 3:13
 «Que Pasa (con tu culo)?» — 2:33
 «How Much Do You Suck?» — 2:33
 «Masters of War» (Bob Dylan) — 6:05
 «Stoned Love» — 4:50
 «Girl Without a Name» — 3:07
 «Good Man Down» — 4:39
 «Rio Grande» — 15:18
Бонус треки в японской версии альбома:
 «Stop» — 3:41
 «How Much Do You Suck?» (Hank Williams Version) — 3:10

Синглы 
 «Scary Parents» (2002) — UK Singles Chart #160
 «Virginia» (2002) — UK Singles Chart #97
 «Ghost (Cowboys In The Movies)» (2002) — UK Singles Chart #82
 «Once Upon a Time in America» (2003) — UK Singles Chart #61
 «Have You Ever Seen the Rain?» (2004) — UK Singles Chart #70

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2002 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2005 году